Amalie von Anhalt ist der Name folgender Personen:

 Amalie von Nassau-Weilburg (1776–1841), durch Heirat Fürstin von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
 Amalie von Hessen-Homburg (1774–1846), Prinzessin von Hessen-Homburg und durch Heirat Erbprinzessin von Anhalt-Dessau

siehe auch: